AEA son unas siglas que pueden hacer referencia a

 La Asociación Europea de Atletismo.
 La Asociación de Estudiantes de Aragón.
 La Asociación Española de Anunciantes.
 El código OACI de la aerolínea española Air Europa.
 «aea», una jerga de internet, utilizada con mayor frecuencia en Perú.
 Asociación Electrotécnica Argentina

Siglas